Омар Джавиевич Муртазалиев (17 августа 1963, с. Убра, Лакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен, специализируется по карате кумите, чемпион СССР и России. Заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России по карате до 2019 года.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1980 году в Махачкале под руководством М. Яковлева, затем К. Мурзаева и Магомед Хачилаев. В 1991 году стал чемпионом СССР, обыграв в финале Рамазана Рамазанова. Является чемпионом России и обладателем Кубка сильнейших. В 1992 году на Кубке СОК СНГ стал бронзовым призёром.

Тренерская карьера 
Омар Муртузалиев имеет звание заслуженного тренера России, подготовил более 20 мастеров международного класса, свыше 35 мастеров спорта России. При нём российские каратисты завоёвывали медали чемпионатов Европы и мира. В конце июля 2019 года был смещён с поста главного тренера сборной России, в связи с неудовлетворительными результатами команды, исполняющим обязанности назначен Исламутдин Эльдарушев.

Спортивные достижения 
 Чемпионат СССР по карате 1991 — ;
 Чемпионат России по карате 1992 — ;
 Кубок сильнейших России 1992 — ;
 Кубок СОК СНГ 1992 — ;

Личная жизнь 
В 1981 году окончил школу № 5 в Махачкале. В 1989 году окончил физический факультет Дагестанского государственного педагогического института. Сын: Магомедрасул — также каратист.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Заслуженные тренеры России
Чемпионы СССР по карате
Выпускники Дагестанского педагогического университета